Пламеневский — фамилия; имеет женскую форму Пламеневская.
 Пламеневский, Александр Михайлович (1894—1964) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Пламеневский, Борис Алексеевич (род. 1939) — российский математик.
 Пламеневский, Владимир Юрьевич (1946—2003) — российский поэт, архитектор.